Christopher Paul Hasson (1969-), militaire américain
 Guillaume Hasson, metteur en scène
 Israel Hasson (né en 1955), homme politique israélien
 Jamiel Hasson (1912-1992), acteur américain
 Kim Martin Hasson (née en 1986), joueuse de hockey suédoise
 Maddie Hasson (née en 1995), actrice américaine
 Mika « Nagazaki » Hasson (né en 1965), musicien belge
 Victor Hasson (1957 – 2005), homme d'affaires belge
 Vital Hasson (-1948), tailleur de Salonique, un des principaux supplétifs des forces d'occupation allemandes à Salonique.
Patronyme juif